Давид Ада́мович Ри́герт (12 марта 1947 года, село Нагорное, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — неоднократный чемпион мира, Европы, СССР по тяжёлой атлетике, чемпион Олимпийских игр (1976). На летних Олимпийских играх 2004 года — главный тренер сборной России по тяжёлой атлетике. Заслуженный тренер России.
Ученик Рудольфа Плюкфельдера.

Биография 
Предки Давида Ригерта приехали из Германии в Россию в 1740 году. В начале Великой Отечественной войны родителей Ригерта, Адама Адамовича Ригерта и Елизавету Рудольфовну Горн, депортировали в Северный Казахстан, где он и родился. В 1964 году семья вернулась на прежнее место жительства, на Кубань. Там Давид Ригерт взял впервые в руки самодельную штангу. После армии перебрался в Шахты, целенаправленно, чтобы тренироваться у знаменитого Рудольфа Плюкфельдера, по его же приглашению.

Член КПСС с 1977 года. Окончил Московский институт физической культуры (1978).

Уйдя с помоста, Давид Ригерт был тренером сборной СССР по тяжёлой атлетике.

Затем возглавил строительный кооператив спортивной ориентации в Таганроге. За семь лет без штанги его вес дошёл со 100 кг до 78 кг. Весной 1991 года он был приглашен в австрийский Зальцбург на чемпионат Европы среди ветеранов старше 40 лет. Там Ригерт, выступая «с листа», выиграл рывок —120 кг, но в толчке не взял 140 кг. В сентябре того же 1991 года он собирался выступить на чемпионате мира среди ветеранов.

После завершения спортивной карьеры и тренерской работы Давид Ригерт организовал под Таганрогом фермерское хозяйство.

Спортивные достижения 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1971).
 Заслуженный тренер СССР.
 Олимпийский чемпион Монреаля (1976).
 Шестикратный чемпион мира (1971, 1973—1976, 1978).
 Девятикратный чемпион Европы (1971—1976, 1978—1980).
 Пятикратный чемпион СССР в многоборье (1972, 1973, 1975, 1976, 1978).
 Установил 64 рекорда СССР.
 Установил 63 рекорда мира.

Государственные награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1971).
 Орден Трудового Красного Знамени (1976).
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2000).
 Орден Дружбы (27 июня 2007)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (18 ноября 2010)
 Почётный гражданин Ростовской области (9 июня 2015)

Цитаты 
Для меня Ригерт — это бог штанги, на него я молился с детства.

Литературное творчество 
 Ригерт Д. А. Благородный металл (лит. запись Александра Скляренко). — М.: Мол. гвардия. 1987. — 192 с. — (Спорт и личность).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Давид Адамович Ригерт 

Персоналии:Таганрог
Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Рекордсмены СССР по тяжёлой атлетике
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике
Члены КПСС
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Почётные граждане Ростовской области